Földnélküli János angol király: A Magna Carta Libertatum („Nagy szabadságlevél”, 1215)
 II. András magyar király: Az Aranybulla (1222)
 Anglia: Az angol Bill of Rights (1689)
 Skócia: A Jogok Követelése, időben és származásában hasonló az angol nyilatkozathoz.
 Virginia: Virginiai Jogok Nyilatkozata, (Virginia Declaration of Rights ,1776. június)
 Amerikai Egyesült Államok: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata, (1776. július)
 Franciaország: Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789)
 Amerikai Egyesült Államok: Az amerikai Bill of Rights, amelyet részben az angol Bill of Rights-ra  alapoztak (1789)
 ENSZ: Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948)
 ENSZ: Az emberi jogok védelmezőiről szóló ENSZ-nyilatkozat (1998)
 Európa: Az Az emberi jogok európai egyezménye (1950)
 Kanada:  Jogok és szabadságok kanadai chartája (1982) 
 Kairó: Az Iszlám Emberi Jogok kairói Nyilatkozata (Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990)
 ENSZ: A gyermekek jogairól szóló egyezmény (Convention on the Rights of the Child ,1990)
 Európa Unió : Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2000)